Пегов (Пєгов) — російське прізвище. Жіноча форма — Пегова. Відомі носії:
 Пегов Микола Михайлович (1905—1991) — радянський дипломат, державний і партійний діяч.
 Пєгов Григорій Іванович (нар. 1919) — учасник Другої світової війни, командир взводу, молодший лейтенант, Герой Радянського Союзу (1945).
 Пимен (Пєгов) (у миру Павло Григорович Пєгов; 1876—1942) — архієпископ Подільський і Брацлавський, митрополит Київський і всієї України для Української православної автокефальної церкви.

 Пегова Ірина Сергіївна (нар. 1978) — російська актриса. Заслужена артистка Росії (2012).

Див. також 
 Пегова (річка)
російські прізвища